

Patronyme 

 Armand Donon (1818-1902), banquier français ;
 Joseph Donon (1888-1982), cuisinier français ;
 Marcel Donon (1879-1943), homme politique français.

Toponyme 

 Donon, sommet du massif des Vosges, en France ;
 Col du Donon, col situé au pied de ce sommet ;
 Petit Donon, autre sommet des Vosges ;
 Hôtel de Donon, hôtel particulier parisien ;
 Donon (Di), commune du Burkina Faso.

Homonymie de patronyme